Rentrup ist 

 ein Ortsteil der Gemeinde Langen im niedersächsischen Landkreis Emsland
 ein Ort, der in die Gemeinde Langenberg in nordrhein-westfälischen Kreis Gütersloh eingegliedert wurde